

Bułgaria 
 Pczełnik – wieś w obwodzie Dobricz
 Pczełnik – wieś w obwodzie Warna

Białoruś 
 Daria Pczelnik – sportsmenka